L’aire de Sant’Omobono est une aire sacrée de la Rome antique découverte fortuitement en 1937 près de l’église de Sant’Omobono, entre les pentes du Capitole et le nord du . Sa découverte et son exploration sont d’une importance exceptionnelle pour la connaissance de l’histoire de la Rome archaïque et républicaine, ainsi que pour des époques encore plus reculées.

Au cours des années 1937-1938, l’archéologue Antonio Maria Colini met au jour une grande esplanade avec deux temples jumeaux, identifiés comme ceux des déesses Mater Matuta et Fortuna. À un niveau plus profond des fouilles, un troisième temple daté de la période étrusque de Rome livre des restes de décorations en terre cuite, dont ceux de statues datées du  représentant Hercule accompagné d’une déesse casquée dont l’identité fait débat. Il est exploré plus en détail à partir de 1959 par une série de sondages archéologiques qui permettent d’en percevoir les plans successifs. De nombreux ossements entassés dans une fosse rituelle sont les reliquats de sacrifices d’animaux – parmi lesquels taureaux, porcs, moutons, chèvres et même chiens – qui témoignent d’une activité religieuse antérieure à l’édification de ce temple. Plus encore, des tessons de céramique trouvés dans les remblais antiques révèlent une implantation humaine sur le site de Rome à l’âge du Bronze moyen, remontant au , bien avant la date traditionnelle de fondation de la cité en  Il y a également de nombreux débris de céramiques contemporains de cette fondation, témoins de courants commerciaux déjà actifs avec les cités grecques.

Malgré son caractère historique remarquable, la notoriété du site de Sant’Omobono ne dépasse pas le milieu scientifique des archéologues, et demeure l’objet de questions et de débats sur sa chronologie complexe et ses interprétations historiques. Le Sant’Omobono Project, lancé en 2009 par les universités de Calabre, du Michigan et la Surintendance des biens culturels de Rome, s’est donné comme objectif de collationner, d’approfondir et de publier les connaissances de l'aire de Sant'Omobono. Dans le même temps, la Surintendance organise de rares visites guidées du site pour de petits groupes d’amateurs.

Localisation 

La zone archéologique dégagée se trouve dans le quartier du Vélabre au sud du Capitole, entre l'ancienne Via del Mare mussolinienne à l'ouest, devenue la Via L. Petroselli, et le Vico Jugario côté nord, dans un périmètre archéologique longtemps inaccessible au public, mais visible depuis la Via L. Petroselli. La zone archéologique est bornée au sud et à l'est par des bâtiments modernes, et l'église Sant'Omobono, fermée, se superpose à l'un des temples.

Le Vico Jugario correspond au  qui reliait dans l’antiquité le Forum et le port fluvial sur le Tibre, au voisinage du  et du .

Découverte, fouilles et études du site

Découverte et identification 
Le site est découvert fortuitement, en fin 1936, lors d'un chantier de construction d'un édifice communal, avec la mise au jour d'un dallage antique au pied de l'abside de la petite église de Sant'Omobono. Les travaux communaux sont annulés et l'emplacement est protégé grâce à l'intervention de l'archéologue italien Antonio Maria Colini. Il explore le site en 1937 et 1938, mais doit interrompre ses recherches durant la guerre. Le dégagement de la parcelle le long du  révèle les fondations de deux temples jumeaux de l'époque républicaine, dits temples A et B, dont l'un était inaccessible sous le bâtiment de l'église, tandis que les premières excavations profondes localisent l'angle d'un temple archaïque, désigné comme temple C, et d'abondantes céramiques et éléments architectoniques, vestiges datant de la plus ancienne période de Rome, prouvant l'extrême intérêt historique du site.

L'identification des deux temples aux plans identiques et parallèles, précédés de deux autels semblables, est réalisée grâce aux textes antiques. Ceux-ci mentionnent, dans le secteur entre le Tibre et le Capitole, l'existence du sanctuaire de Carmenta avec deux autels. Mais la présence de deux , donc de deux divinités, oriente l'identification vers les temples de Mater Matuta et de Fortuna, qui sont connus pour être géographiquement voisins et dont Ovide mentionne la communauté de culte et de célébration du  (c'est-à-dire du jour de fondation) au . Cette interprétation réfute la théorie antérieure des topographes Rodolfo Lanciani et Helge Lyngby qui situaient les temples de Mater Matuta et Fortuna à l'autre extrémité du , aux emplacements reconnus depuis comme ceux du temple de Portunus et du temple d'Hercule Olivarius. Les sources antiques précisaient de surcroît que le roi Servius Tullius (579-534 ) avait fondé le temple dédié à la Fortune pour honorer sa divinité protectrice, et celui de Mater Matuta, confirmant ainsi que la datation du site remonte au , période de la Rome étrusque.

Sondages après guerre 

Les archéologues italiens réalisent après la guerre de nombreux sondages ponctuels : en 1959, explorant le  au nord de la zone, Einar Gjerstad récupère, dans les remblais intérieurs du podium républicain, du matériel protohistorique et archaïque de la période latiale, allant de l'âge du Bronze moyen à la fin du . En 1961-1962, Liliana Mercando effectue trois sondages entre les autels du podium républicain et, en 1962-1964, Giovanni Ioppolo réalise une stratigraphie qui descend jusqu'à une fosse à sacrifice, en avant du temple archaïque. De nombreux débris d'ossements carbonisés sont recueillis. En 1972, Ioppolo publie le résultat de ses découvertes, avec les premiers dessins de fouilles du site, documents qui avaient fait défaut jusque-là, et propose une chronologie du site en quatre phases. D'autres stratigraphies sont réalisées sur la périphérie du temple archaïque en 1974-1975 par Paola Virgili, à travers sept mètres de remblais, pour atteindre l'angle sud-ouest du podium, puis en 1977-1979 par Paola Virgili, Anna Sommella Mura et Giuseppina Pisani Sartorio, à l'arrière du temple. Ces sondages font entrevoir au moins dix-sept phases d'occupation distinctes, séquences archéologiques très complexes dont les rapports de fouilles succincts ne fournissent qu'une vision générale.

Le sol du temple A et plus particulièrement celui de sa  a été étudié par les archéologues en 1967, en 1976 et en 1979 à l’intérieur de la , en 1968 en dehors de celle-ci. Ces explorations, discontinues, ne touchant que des surfaces ponctuelles et plus ou moins bien documentées, ont été réétudiées par le Projet Sant’Omobono pour préparer une fouille plus approfondie couvrant toute la . En 2011-2012, cette fouille couvre  à l'intérieur de la  du temple A et permet l'observation des réfections successives du sol de la , estimées entre les .

Concernant le temple B, le sol de l'intérieur de la nef de l'église Sant'Omobono, qui se superpose à sa , a été l’objet d’une série de fouilles lors des années 1985-1986, 1989, 1992, 1996 et 1999, pour préciser les aménagements réalisés sous l'Empire, avec toutefois des incertitudes pour distinguer les restaurations du temple de son occupation précoce par le culte chrétien.

Le Sant'Omobono Project 

Après la signature en  d'une convention de partenariat entre la Surintendance des biens culturels pour le Capitole (), l'université de Calabre et l'université du Michigan, le Sant'Omobono Project a été lancé en . Ce projet a pour finalité la recherche, l'étude et la valorisation de ce site complexe qui suscite encore de nombreuses questions et qui reste depuis trop longtemps ignoré du public. Comme premières actions, le projet collecte toutes les publications relatives au site, ainsi que les notes, les dessins et les photographies réalisés par les fouilleurs et non encore publiés, afin de les numériser. En 2012, un document de synthèse est diffusé sur Internet sous l'égide de Nicola Terranato , de l'université du Michigan. Dans le même temps, la zone archéologique est nettoyée et protégée pour en dresser une planimétrie complète. Enfin, l'abondant matériel archéologique conservé dans les réserves est inventorié, étudié, dessiné et photographié.

En , Paolo Brocato et Nicola Terrenato présentent à la conférence romaine sur « L'époque de Tarquin le Superbe » un point sur les nouvelles découvertes et les problèmes anciens relatifs au temple archaïque.

En 2014, Dan Diffendale du Sant'Omobono Project réalise un sondage à l'emplacement du temple archaïque. Pour lutter contre les infiltrations d'eau de la nappe phréatique, les fouilleurs doivent poser un blindage d'acier et faire drainer la tranchée avec des pompes. À plus de cinq mètres (quinze pieds) de profondeur, trois assises du podium archaïque sont mises au jour. La tranchée qu'il est impossible de maintenir contre la pression des eaux est rebouchée au bout de trois jours, mais l'excavation permet un relevé scientifique détaillé et le recueil fructueux de centaines d'artefacts, offrandes votives, vaisselles et figurines.

Chronologie archéologique

Artefacts protohistoriques 
Les terres prélevées sur les pentes toutes proches du Capitole servent au remblai élevé sur l'aire sacrée avant la construction des temples républicains. Partiellement sondées à plusieurs reprises, elles livrent de nombreux tessons de céramique. Étudiées et datées par Renato Peroni pour les artefacts de l'âge du bronze, par Enrico Paribeni pour les importations grecques et par Giovanni Colonna pour les pièces de la période étrusque et celles de l'âge du fer ancien, ces céramiques vont du . Les plus anciennes témoignent de l’existence près du Capitole d’un habitat rattaché à la culture apenninique présente en Italie centrale et méridionale à l'âge du Bronze moyen, très antérieur à la date de 753 , avancée traditionnellement pour la fondation de Rome.

D'autres fragments plus récents, des , illustrent la variété et l'abondance des importations d'origine grecque, et la probable présence des commerçants grecs dans le port fluvial primitif de la Rome naissante : débris de coupes et de vases aux décors géométriques en bandes ou en cercles concentriques venus des Cyclades, de Corinthe ou d'Eubée. D'autres importations de style grec proviennent d'Italie du sud, de la colonie eubéenne de Pithécusses et de Cumes.

Chronologie de l'aire sacrée 
L'établissement d'une chronologie du site est rendu délicat par le caractère ponctuel des sondages stratigraphiques aux multiples niveaux, qui ne couvrent ensemble qu'à peine un quart de la superficie, et par les conclusions des divers archéologues remises en cause ou renouvelées par les explorations de leurs successeurs. La première chronologie proposée par Einar Gjerstad à partir de ses fouilles de 1959 se cale sur des dates tardives (première construction d'un temple vers 490 , voire 475 ), impliquant les règnes de rois étrusques au , et non au  traditionnel, ce qui suscite la critique des archéologues italiens. Les travaux de Giovanni Ioppolo et de Paola Virgili permettent de reconstituer une chronologie des différentes phases d'existence des temples, synthétisée de la façon suivante par Filippo Coarelli et reprise par Jacqueline Champeaux :

Phase I, débutant à la fin du .
Sur un emplacement que Gjerstad supposait occupé par des cabanes (), création d'une zone sacrée, sans temple édifié, mais avec une fosse à sacrifice et peut-être un autel.

Phase II, second quart du .
Construction du premier temple archaïque, traditionnellement attribué à Servius Tullius (579-534 ).

Phase III, troisième quart du .
Réfection complète du temple, peut-être après un incendie. La décoration est faite de terres cuites architectoniques, avec au moins quatre statues dont celles d'Hercule et d'une figure féminine casquée. À la fin du , la zone est abandonnée et détruite, datation qui coïnciderait avec la période de troubles provoquée par l’expulsion des Tarquins.

Phase IV, peut-être au début du .
Construction d’un grand soubassement qui rehausse le niveau de  à . Couverture de cette plate-forme en dalles de cappellaccio, tuf volcanique extrait des collines de Rome. Dans les terres de remplissage, Paola Virgili a trouvé des restes de céramiques apenniniennes datées de l'âge du Bronze moyen () et de l’âge du fer provenant des déblais d’un village protohistorique, probablement implanté au pied du Capitole, et des fragments de céramique grecque attique à figures noires datées de la fin du . Ainsi sont mélangées la plus ancienne trace d'habitation humaine de la zone Capitole-Palatin, et les plus anciennes traces de relations entre Rome et le monde grec. Selon les archéologues italiens, le rehaussement du terrain est contemporain de la construction de deux temples, dits A et B, selon une nouvelle orientation rigoureusement nord-sud. La tradition littéraire attribue la reconstruction et la seconde consécration du temple de Mater Matuta au dictateur Camille, après la prise de Véies en 396 , mais selon l'analyse de Giuseppina Pisani Sartorio, les céramiques les plus récentes trouvées dans les remblais dateraient du début du , premiers moments de la république romaine.

Phase V.
Construction d’un nouveau sol en tuf de Monteverde, d'une carrière du Janicule, et en tuf de l’Aniene, et réfection des deux temples avec deux autels orientés à l’est et un grand socle d’offrande circulaire en pépérin (un ), qui devait supporter des statuettes de bronze dont on a trouvé des traces de scellement. Une inscription fragmentaire trouvée sur les blocs de pépérin a permis une datation :
M. FOLV[IO(S) Q. F. COS]OL D(EDET) VOLS[INIO] CAP[TO]
« Marcus Fulvius, fils de Quintus, consul, l’a dédié après la prise de Volsinii »
Ce qui attribue la dédicace au consul Marcus Fulvius Flaccus après la chute de Volsinies en 264 av. J.-C..

Phase VI.
L’incendie de 213 , relaté par Tite-Live et confirmé par la présence de nombreux débris calcinés, détruit le , et les temples de Spes, de Mater Matuta et de Fortuna. La reconstruction complète est entreprise en 212 , avec une réfection en dalles de tuf de Monteverde, extrait de la colline du Janicule.

Phase VII, époque impériale.

Dernier dallage en travertin, d’époque impériale, probablement sous Domitien (81-96). Deux boutiques () sont construites à l'est du podium des temples jumeaux, sur la ruelle orientée est-ouest qui relie le  au . Les briques de ces boutiques étudiées en 1977 par Paola Virgili portent des marques de fabrique de l’époque d’Hadrien (117-138). Les deux temples ont été reconstruits sur une esplanade de travertin, avec une arche centrale quadrifrons qui sert d’arc de triomphe, comme le montrent quelques pièces de monnaie et deux bas-reliefs de l’arc de Constantin.

Cette chronologie simplifiée, basée sur des observations des années 1980, est susceptible de réajustements lors d'explorations et d'études nouvelles, d’autant plus que les  à Rome sont une période assez mal connue dans les années 2010, parce que les nombreuses et complexes réfections des temples républicains n'ont pas toutes laissé de traces historiques écrites, tandis que les restaurations modernes, perturbatrices de l'état archéologique, n'ont souvent pas été documentées et que la période impériale du site a été peu étudiée. Avant toute reformulation d'une chronologie, le Sant'Omobono Project se donne comme objectif le réexamen méthodique des diverses stratigraphies avec la caractérisation scientifique de plus de  repérés, et, dans la mesure du possible, leur mise en concordance.

Problématique de la transition entre les phases III (destruction) et IV (reconstruction).
Selon Tite-Live, le temple de Mater Matuta est consacré une deuxième fois par Camille en 396 , soit environ un siècle après sa destruction à la fin du , marquant la fin de la monarchie romaine. En revanche, on ne dispose pas d'indication des annalistes antiques pour le temple de Fortuna. Si Filippo Coarelli explique cette interruption séculaire par le rejet romain d'un sanctuaire trop lié à la monarchie étrusque, l'historienne des religions antiques Jacqueline Champeaux estime que l'abandon d'un lieu sacré sur un si long délai est contraire à la mentalité religieuse des Romains de la période archaïque. Leur conservatisme religieux, s'appliquant à maintenir des cultes tombant en désuétude, leur crainte du sacrilège plaident pour une interruption minimale du culte. L'exemple du temple de Jupiter Capitolin, construit par les Tarquins et inauguré peu après leur chute par le consul Marcus Horatius Pulvillus, illustre bien cette volonté de continuité religieuse. Si les céramiques collectées par les archéologues dans les remblais du podium républicain sont datées pour les plus récentes autour des années 500 , trois fragments de céramiques importées à figures rouges trouvés en 1938 par Einar Gjerstad sont nettement postérieurs, et situés vers 450  et entre 420 et 400  Ils ont été négligés par les archéologues en raison de leur petit nombre, mais leur prise en considération, suggérée par Champeaux, amènerait à situer la destruction du sanctuaire peu avant sa consécration en 396  par Camille, en tenant compte de la durée des travaux. Cette destruction ne serait donc plus contemporaine de la chute de la monarchie, mais pourrait alors être plus tardive et simplement accidentelle.

Moyen Âge 

La date de transformation du temple B en église est incertaine, quoique le  soit avancé, sans élément probant. La plus ancienne référence écrite comme église figure dans le , manuscrit composé au , qui la présente comme une dépendance de  sous le nom de  ou bien . Une nouvelle église est construite en 1482, avec une orientation inverse de la précédente ouverte vers la rue au nord, et dédiée en 1575 à Omobono de Crémone, patron de la confrérie rattachée à cette église. L'église ne possède qu'une seule nef, dont les fondations reposent sur celles de la  du temple antique.

La fosse à sacrifice 
D'après la chronologie du site, la fosse à sacrifice découverte par Giovanni Ioppolo est antérieure à l'édification d'un temple, et constitue donc le plus ancien témoin d'une activité religieuse en ce lieu. Dans cette fosse où l'on déversait les reliquats incinérés des sacrifices, une inscription étrusque a été trouvée sur un tesson d'impasto, qui porte de droite à gauche les caractères uqnus, nom de consonance étrusque comme l'indiquent les citations d'un prince Ocnos par Virgile et Silius Italicus. Gravée en caractères similaires à ceux des inscriptions de Caere et de Véies de la fin du  et du début du , cette inscription est le plus ancien témoin d’une présence étrusque et de l’introduction de l’alphabet étrusque à Rome. Une autre inscription sur un fragment de bucchero recueilli dans la strate immédiatement supérieure à celle où se trouvait l'inscription uqnus porte en latin archaïque le mot ouduios ou ououios, compris par Mario Torelli comme le nom propre Ovius. Elle pourrait dater du début du . Jacqueline Champeaux souligne le recoupement historique entre ces datations, quoique sans précision, et le règne du premier roi étrusque Tarquin l'Ancien, entre 616 et 578 selon la chronologie traditionnelle.

Ioppolo a recueilli parmi les cendres remplissant la fosse quelque  d'ossements carbonisés, et a identifié des restes de bœufs, de porcs, de chèvres et de moutons, qui évoquent la pratique romaine du suovetaurile, offrande de trois victimes mâles, un taureau, un bélier et un verrat. Néanmoins, Ioppolo déclare qu'il n'est pas certain que les restes correspondent à des victimes immolées simultanément selon ce rite. En quantité nettement moindre, des ossements de chiens, souvent très jeunes, ont été trouvés dans le secteur est de la fouille, au-dessous de l'autel du temple B. Ces vestiges confirment les pratiques anciennes de sacrifices canins lors de cérémonies telles que les robigalia, les lupercales, ou pour des rites plus mal connus en l'honneur de Mana genita ou pour l'.

Le temple archaïque (C)

Fouilles 
Les fouilles profondes révèlent les vestiges d'un temple au niveau datant du  On ignore si ce temple était accompagné d'un jumeau, à l'image des temples républicains édifiés ultérieurement au-dessus de cet emplacement. Les archéologues n'ont trouvé aucun indice en ce sens, mais le périmètre de l'aire de Sant'Omobono est loin d'avoir été complètement exploré à ce niveau.

Plusieurs sondages permettent de préciser l'allure générale et la chronologie historique de ce temple, qui a été construit avec une orientation vers le sud-ouest, démoli peu de temps après et reconstruit au même emplacement. Toutefois, la perception générale du plan a évolué : en 1977, Anna Sommella Mura décrit pour la seconde phase un temple sur un podium carré d'environ  de côté () avec une  d'environ  de longueur (). D'après la synthèse de Giovanni Colonna réalisée après d'autres sondages et présentée en 1991, un premier temple carré de  de côté s’élevait sur un podium de  de hauteur aux parois verticales, bordées à leur sommet d'un bourrelet en tore. Sa  était unique, avec deux colonnes en bois  et un petit escalier frontal. Un autel carré se dressait à  en face du podium. Lors d'une importante réfection, le bâtiment a été prolongé jusqu'à toucher l'autel, formant un temple rectangulaire ( sur ) sur un podium de  de haut aux parois moulurées de façon plus complexe. La cella, inchangée, était précédée par quatre colonnes  avec des chapiteaux doriques et des bases ioniques en terre cuite, tandis que l'ancien autel formait un avant-corps saillant entre les marches du podium.

Décorations en terre cuite 

Au niveau d’origine du temple archaïque, Colini a trouvé en 1938 de nombreux fragments de terres cuites architectoniques, toutes de grande qualité. Sujets d'une étude détaillée d'Anna Sommella Mura publiée en 1977, elles sont exposées au palais des Conservateurs de Rome dans une présentation qui les attribue au temple de Mater Matuta. Parmi ces décors, des acrotères en volute de  de haut étaient positionnés sur le toit. Reconstitués à partir des nombreux débris retrouvés, ils présentent des traces de motifs polychromes en écailles ou en bandes. Des fragments de deux animaux féroces couchés sur les pattes postérieures, levés sur les pattes antérieures et tournés de face, devaient représenter des panthères (on y a trouvé des traces de tâches sur le pelage) colorées avec les teintes disponibles : brun, bleu, rouge, blanc et noir. Formant chacune un motif de  de hauteur pour  de longueur, elles devaient se placer de part et d'autre d'un fronton triangulaire, encadrant une décoration centrale. Selon Anna Sommella Mura, ces félins se rattachent à la première construction du temple, tandis que les autres fragments de terre cuite, homogènes comme pâte d'impasto, seraient de la seconde phase.

Les fragments de deux statues en terre cuite, d'une taille correspondant au trois-quarts du réel, constituent la trouvaille la plus spectaculaire : ont été remontés le tronc, la cuisse et le bras gauche d'un Hercule/Héraclès debout, reconnu par sa peau de lion nouée sur les épaules. De la seconde statue, ont été reconstitués un drapé enveloppant les jambes avec le pied gauche avancé, une main droite fermée et une tête féminine portant un casque doté d’un haut cimier et de protège-joues. La surface, usée, ne présente que des traces de polychromie. Elle représente peut-être la Fortune armée selon Filippo Coarelli ou plus probablement Minerve/Athéna revêtue de l'égide, fréquemment associée à Héraclès dans les groupes grecs. Les deux statues modelées à la main et d'un style homogène, vraisemblablement l'œuvre d'un seul artiste travaillant sur place, forment les pièces majeures de la décoration découverte.

A aussi été reconstituée une plaque de revêtement en terre cuite qui, d'après son joint gauche incliné, recouvrait une poutre oblique soutenant le toit (en terme architectural, c'est un geison rampant). Haute de , elle montre, sous une moulure arrondie aux écailles polychromes et un bandeau cannelé, une procession de chars dont un est tiré par des chevaux ailés. Le cortège mêle un personnage féminin coiffé d'un bonnet conique, des auriges et un personnage marchant à côté des chevaux. Des placages analogues avec des processions de chars ont été retrouvés dans des cités voisines de Rome, l'étrusque Véies et la volsque Velletri.

Le dépôt votif 
Les fouilles menées en 1977-1978 destinées au repérage de l'arrière du temple archaïque mettent au jour un dépôt votif, d'une importance qui dépasse selon Giovanni Colonna celle des dépôts votifs contemporains du sanctuaire du Lapis niger ou du temple de Vesta. Ce dépôt serait contemporain de la seconde phase du temple, de l'avis de la plupart des archéologues, à l'exception de Massimo Pallottino qui le rattache à la construction initiale. Les objets recueillis, en céramique, en albâtre, en os ou en ivoire, sont autant d'indicateurs pour la datation de la célébration d'un culte en ce lieu que pour les courants commerciaux convergeant à Rome.

L'objet le plus ancien est un aryballe globulaire orné de quatre fleurs de lotus de style corinthien ancien daté des dernières années du  Les dessins des coupes d'importation laconiennes, ioniennes et attiques viennent d'artisans grecs répertoriés allant du second au troisième quart du , vers 570  pour les plus anciens, tandis que les buccheri étrusques importés ou de facture locale vont de la fin du  au milieu du .

Un objet parmi les plus remarquables est une petite plaquette en ivoire, figurant un lion portant une inscription en étrusque . Massimo Pallottino y voit un prénom () déjà attesté à Rome suivi de deux noms,  inconnu jusque-là, et , connu par une inscription de la tombe des Taureaux à Tarquinia. Pour Pallotino, ce pourrait être l'offrande d'un notable étrusque peut-être originaire de Tarquinia et installé à Rome.

Interprétations et attributions 
Selon la chronologie proposée par Anna Sommella Mura d'après les décors en terre cuite et reprise par Filippo Coarelli, le temple archaïque a été édifié vers 570  (vers 580  selon Coarelli) et restauré une trentaine d'années après, vers 540 . En désaccord sur l'existence de deux phases, l'étruscologue Mauro Cristofani situe la décoration vers 540/530 . Selon Coarelli, le temple a été détruit à la fin du , ce qui correspondrait à la fin de la monarchie étrusque à Rome, et le lieu aurait été abandonné jusqu'au , jusqu'à la reconstruction de Camille.

Les sources antiques qui concernent cette période rapportent la présence d'un temple dédié à la Fortune, édifié par Servius Tullius (579-534 ) pour honorer sa divinité protectrice, et celle d'un autre temple à Mater Matuta. Arbitrairement, le temple qui a été découvert est attribué à Mater Matuta. Avec quelque ironie, Jacques Poucet souligne l'incertitude de cette attribution, en rappelant les avis divergents en faveur de Fortuna et Mater Matuta (Hans Riemann), de Fortuna (Rudi Thomsen et Anna Sommella Mura), de Mater Matuta (Filippo Coarelli, Cristiano Grottanelli et Giuseppina Pisani Sartorio), d'Hercule (Francesco Sbordone) ou de Minerve (Robert Ross Holloway). Le Sant'Omobono Project, plus réservé, n'emploie que l'expression « temple archaïque ».

Les temples républicains 
Les archéologues ont constaté que le niveau du sanctuaire a été artificiellement rehaussé de  à , par un soubassement qui recouvre presque entièrement l'implantation du temple archaïque et représente un volume de terres prélevées au pied du Capitole estimé à  par Giovanni Ioppolo. Fréquemment reprise dans les articles relatifs aux temples républicains, cette évaluation paraît excessive face à la surface d'environ  occupée par les temples et serait plus proche de . Filippo Coarelli pense que cette surélévation, en plaçant l'aire sacrée au-dessus de l'espace profane environnant, avait une signification religieuse, mais la mise à l'abri des inondations fréquentes du Tibre est une explication probable.

Les sondages réalisés en 1964 et 1977 de part et d'autre de ce soubassement montrent un mur de soutien en assises de cappellaccio, surmonté d'une autre série de cinq assises en pépérin. Les archéologues n'ont toutefois pas une vue d'ensemble du processus d'édification, il semble que seule la moitié nord du soubassement a été entièrement remblayée avec des terres rapportées, tandis que la partie sud a été montée en alternant des étages en cappellaccio et du remplissage.

Sur cette surélévation a été édifié un unique podium carré, d’environ  de côté et selon une orientation nord-sud parfaitement orthogonale. Sur la partie nord du podium ont été bâtis les deux temples jumeaux, peut-être prostyles, c’est-à-dire chacun avec une série de colonnes en façade, ou périptères, entourés de colonnes sur trois côtés, ainsi que le suggèrent les fondations de colonnade sur trois côtés de chaque temple. L’escalier unique se trouve sur la partie frontale des temples, selon le modèle italo-étrusque, à la différence du monde grec qui place les escaliers sur les quatre côtés. Un autel en tuf a été retrouvé devant chaque temple, en forme de U typique du style étrusque et latial du milieu du . Ces autels sont en contrebas des  et ouverts sur l'Orient, selon la norme architecturale énoncée par Vitruve, de sorte que l'officiant qui se place entre les bras du U soit face à l'est, d'où viennent les dieux. Malgré la découverte à proximité d'une dédicace épigraphique à Fortuna sur un petit autel d'époque impériale, aucun rattachement de chaque temple à sa déesse n'a pu être réalisé. Les archéologues nomment donc les temples de façon neutre « A », communément attribué à Fortuna, et « B », attribué à Mater Matuta, la  de ce dernier étant sous l'église Sant'Omobono.

Le sol a été refait par le consul Marcus Fulvius Flaccus après la chute de Volsinies en 264 , avec l’installation de deux nouveaux supports d’offrande rectangulaires et un circulaire au milieu.

En 213 , les deux temples de la Fortune et de Mater Matuta sont détruits par un incendie qui ravage le quartier. Une commission de  est chargée dès l'année suivante de les reconstruire. Tite-Live évoque encore les deux temples, lorsque L. Stertinius fait construire en 196  deux arcs de triomphe en face de ces derniers.

Visibilité touristique 

Ruine arasée dépourvue de mise en valeur ou d'explication, placée entre la commerciale  au sud et la spectaculaire aire du  plus au nord, l'aire de Sant'Omobono est restée longtemps ignorée des circuits touristiques.

Une exceptionnelle visite gratuite est organisée par la Surintendance capitoline des Biens culturels lors de la journée européenne du patrimoine du . Depuis, de rares visites de groupe sont organisées, sur réservation préalable.

Notes et références

Notes

Références antiques

Références modernes

Annexes

Bibliographie 
La bibliographie la plus complète en date de 2012 sur les quatre-vingt ans de travaux relatifs à l'aire archéologique de Sant'Omobono a été collationnée par le Sant'Omobono Project et publié dans .

Ouvrages en français

Ouvrages en langues étrangères 
 
 

 
 
 
 Filippo Coarelli, Il foro boario, Rome, 1988,  et suivantes

Article connexe 
 Largo di Torre Argentina

Liens externes 
  
  
  
  
  

Vélabre
Rome R. XII Ripa
Temple antique à Rome
Site religieux converti en lieu de culte d'une autre religion